Le diaboliche può riferirsi a:
 Les Diaboliques, raccolta di sei racconti dello scrittore francese Jules Amédée Barbey d'Aurevilly
 Le diaboliche, film italiano del 1989 diretto da Luigi Russo